Osoby o nazwisku Dłuski
 Aleksandr Dłuski (1883–1956) – rosyjski wojskowy
 Bolesław Roman Dłuski (1826–1905) – polski lekarz, malarz i wojskowy
 Dawid Dłuski (* ?– 1510) – starosta Konina w latach 1506–1510
 Erazm  Dłuski (1857–1923) – kompozytor, pianista i profesor
 Jakub Dłuski (* 1987) – polski koszykarz
 Jakub Franciszek Dłuski (* ?–1683) – duchowny katolicki, franciszkanin i biskup bakowski
 Jan Ignacy Dłuski (1724–?) – duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy i kanonik kamieniecki
 Kazimierz Dłuski (1855–1930) – lekarz ftyzjatra i społecznik
 Mamert Dłuski (1788–1843) – generał brygady
 Ostap Dłuski (1892–1964) – galicyjski działacz komunistyczny
 Remigian Dłuski – wojski większy i regent grodzki kamieniecki 
 Sebastian Dłuski (* ?–1807) – podkomorzy koronny i starosta łukowski
 Tomasz Dłuski (1713–1800) – podkomorzy lubelski, prawnik i polityk
 Wiktor Dłuski (* 1939) – tłumacz i publicysta

Zobacz też 
 Dłuska